Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1996 () проходил с 9 по 17 марта 1996 в городе Ред-Дир (Канада) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (8-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

В женском турнире чемпионами стала (5-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место:

Раунд 1 (проигравший занимает общее 6-е место):

Раунд 2 (выигравший занимает 4-е место, проигравший общее 5-е):

За 8-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за 7-8-9-е места.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 7-8-9-е места:

Раунд 1 (проигравший занимает 9-е место)

Раунд 2 (победитель занимает 7-е место, проигравший — 8-е место)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1996 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Ред-Дире